Архаров Михаил Алексеевич (1930—2001) — учёный в области радиоэлектронных информационно-управляющих систем кораблей специального назначения, доктор технических наук, профессор, главный конструктор ЦНПО «Вымпел», контр-адмирал.

Биография 
Родился 22 октября 1930 года.

В 1958 году окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского.

После окончания училища занимался разработкой систем противоракетной обороны. Был учеником академика А. И. Берга. До 1977 года работал в п/я № 4077 (ныне — Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи») — начальником лаборатории автомата дальности, начальником отдела, заместителем главного конструктора.

Был одним из создателей радиолокационных станций системы ПРО «Дунай-2» и «Дунай-3».

В декабре 1975 года назначен главным конструктором системы специальных технических средств разведки «Коралл», разрабатываемого в стенах Центрального научно-производственного объединения «Вымпел» — предприятие в системе Минрадиопрома СССР (ныне — ОАО «Межгосударственная Акционерная компания „Вымпел“») — головного разработчика проекта.

В 1977 году назначен главным конструктором проекта корабля «Урал», оснащённого системой специальных технических средств разведки «Коралл».

21 мая 1993 года уволен в запас.

В 1993 году был избран академиком Международной Академии информатизации.

Является автором более 200 научных трудов, подготовил около 40 докторов и кандидатов наук.

Умер 4 мая 2001 года. Похоронен в Москве, на Преображенском кладбище.

Награждён орденами Красной Звезды (1978), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (1988), медалями.

Примечания

Литература 
 . — С.33.

Ссылки 
 Атомные монстры — корабль радиоэлектронной разведки ССВ-33 «Урал»
 М. А. Архаров на стр. «Энциклопедия космонавтики».
 М. А. Архаров на «Космическом мемориале».
 История отечественной радиолокации (под ред. дир. деп. радиоэлектронной промышленности Минпромторга России А. С. Якунина, науч. ред. Ю. А. Кузнецов, А. А. Рахманов, рук. авт. коллектива С. А. Муравьёв). Изд. дом «Столичная энциклопедия».
 Развитие измерительных комплексов войск и полигонов
  За ракетами, к тёплым морям: Монстр — Популярная механика

Выпускники Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского
Инженеры СССР
Инженер-контр-адмиралы (СССР)
Похороненные на Преображенском кладбище